Ellenberger:
 Andrea Ellenberger (1993 - ), une skieuse suisse
 François Ellenberger (1915 - 2000), un géologue français
 Henri F. Ellenberger (1905 - 1993), un psychiatre canadien d'origine suisse
 Pierre-Laurent Ellenberger (1943, Genève - 2002), un écrivain, poète et enseignant vaudois